Swope ist der Familienname folgender Personen:
 Earl Swope (1922–1968), US-amerikanischer Jazzposaunist
 Gerard Swope (1872–1957), US-amerikanischer Manager
 Guy J. Swope (1892–1969), US-amerikanischer Politiker
 Henrietta Hill Swope (1902–1980), US-amerikanische Astronomin
 John Augustus Swope (1827–1910), US-amerikanischer Politiker
 King Swope (1893–1961), US-amerikanischer Politiker
 Rob Swope (1926–1967), US-amerikanischer Jazz-Posaunist
 Samuel F. Swope (1809–1865), US-amerikanischer Politiker
 Tracy Brooks Swope (* 1952), US-amerikanische Schauspielerin

Swope steht für:
 (2168) Swope, einen Asteroiden des inneren Hauptgürtels
 Swope-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika